Lawrence Dale Bell (1894-1965), Amerikaans industrieel, oprichter van de Bell Aircraft Corporation
 Larry Bell (bierbrouwer), oprichter van Bell's Brewery, Inc.
 Larry Bell (beeldhouwer) (1939), Amerikaans schilder en beeldhouwer